(1932, Tirschenreuth  1996): homme politique et député allemand (CSU);
  (17401820)
 Joseph Weigl (1766, Eisenstadt 1846, Vienne): compositeur et chef d'orchestre autrichien;
 Karl (Ignaz) Weigl (1881, Vienne 1949, New York City): compositeur autrichien; mari de Vally Weigl;
 Valerie «Vally» Weigl, née Pick (1894, Vienne  1982, New York City): compositrice et musicothérapeute; femme de Karl Weigl;
 Rudolf (Stefan Jan) Weigl (1883, Prerau  1957, Zakopane): biologiste polonais
Julian Weigl (1995, Bad Aibling):  footballeur international allemand.

Voir aussi 
 Jörg-Peter Weigle, chef d'orchestre allemand